Hammoor ist der Name für
 Hammoor, eine Gemeinde im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein
 Hammoor (Stormarn), ein Moor im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein
 Hammoor (Ahlerstedt), ein Moor in der Gemeinde Ahlerstedt, im Landkreis Stade in Niedersachsen